Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein steht für:

 Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein (Roman), Erzählung von André Heller (2008)
 Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein (Film), österreichischer Spielfilm von Rupert Henning (2019)